Котелков — фамилия. Известные носители:
 Котелков, Александр Николаевич (1910—1985) — советский военный деятель, подполковник, Герой Советского Союза (1945).
 Котелков, Пётр Васильевич (1899—1957) — советский военный деятель, Генерал-майор (1940 год).